Aldeias ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Aldeias (Armamar)
 Aldeias (Gouveia)

Siehe auch:
 Aldeia